PPI puede referirse a:

 Partito Popolare Italiano
 Philips Phonografische Industrie
 Pirate Parties International (Partidos Pirata Internacional)
 Plan Position Indicator
 Interfaz periférica paralela
 Pixeles por pulgada (Pixels Per Inch en inglés)
 Proyecto Pedagógico Integrador
 Programa de Puntos de Inspección